Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2017 года — 10-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который проходил с 7 по 14 января 2017 года в городах Злин, и Пршеров, Чехия.

Арены 
Все матчи турнира прошли в ледовых дворцах принимающих городов.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы и две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *×
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2016 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2016 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2017 года.

Главные судьи
  Лейси Сенюк
  Радка Ружичкова
  Хенна Аберг
  Яна Зуева
  Катарина Тимглас
  Саманта Хиллер

Линейные судьи
  Стефани Ганьон
  Зузана Свободова
  Дженни Хеиккинен
  Шарлотта Жирар
  Магали Анекс
  Магдалена Черхитова
  Лив Андерссон
  Джессика Лундгрен
  Джейми Фенстермахер

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии из трёх игр. Сборная Швейцарии одержала победу в первых двух матчах поэтому третья игра была отменена. Проигравшая серию сборная Японии заняла на турнире восьмое место и перешла в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Время местное (UTC+1).

Швейцария выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+1).

Полуфинал 

Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+1).

Финал 

Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Валерия Меркушева
 Защитник:  Кайла Барнс
 Нападающий:  Софи Ширли

По данным:IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 

Январь 2017 года
Спорт в Чехии в 2017 году
ЖЮ
2017
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
Чемпионаты мира в Чехии